Polakow ist der Nachname folgender Personen:

 Jason Polakow (* 1971), australischer Profi-Windsurfer
 Sasha Polakow-Suransky (* 1979), südafrikanischer Philosoph, Journalist und Buchautor